

Geografia
 Segundo – località della Contea di Las Animas (Colorado, Stati Uniti d'America)
 Segundo – quartiere della municipalità di Ponce (Porto Rico, Stati Uniti d'America)

Musica
 Segundo – album del 2001 di Cooder Graw
 Segundo – album del 2009 di Juana Molina

Onomastica
 Segundo – forma spagnola del nome proprio di persona Secondo

Altro
 USS Segundo (SS-398) – sottomarino della United States Navy in servizio dal 1944 al 1970

Pagine correlate 
 Río Segundo